The Seduction of Ingmar Bergman è il ventiduesimo album in studio del gruppo musicale statunitense Sparks, pubblicato nel 2009.

Tracce

Collegamenti esterni